Зеленолугское сельское поселение — муниципальное образование в Мартыновском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — посёлок Зеленолугский.

Административное устройство 
В состав Зеленолугского сельского поселения входят:
 посёлок Зеленолугский;
 посёлок Абрикосовый;
 посёлок Быстрый;
 посёлок Малая Горка;
 хутор Обливной;
 посёлок Стрижи;
 посёлок Черемухи.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Мартыновского района